Paramphistomatidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Paramphistomatidae i ordningen Echinostomida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paramphistomatidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sugmaskar
Paramphistomatidae